Velika nagrada Argentine 1955 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 16. januarja 1955.

Eugenio Castellotti in Alberto Uria sta odpeljala prvo dirko v karieri, Jésus Iglesias edino, Pablo Birger, Clemar Bucci in Sergio Mantovani pa zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 96
| 3:00:38,6
| 3
| 9
|-
! 2
| 12
|  José Froilán González Nino Farina Maurice Trintignant
| Ferrari
| 96
| + 1:29,6
| 1
| 222
|-
! 3
| 10
|  Nino Farina Maurice Trintignant Umberto Maglioli
| Ferrari
| 94
| +2 kroga
| 5
| 1,331,331,33
|-
! 4
| 8
|  Hans Herrmann Karl Kling Stirling Moss
| Mercedes
| 94
| +2 kroga
| 10
| 111
|-
! 5
| 18
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 91
| +5 krogov
| 16
| 2
|-
! 6
| 28
|  Harry Schell Jean Behra
| Maserati
| 88
| +8 krogov
| 7
| 
|-
! 7
| 22
|  Luigi Musso Sergio Mantovani Harry Schell
| Maserati
| 83
| +13 krogov
| 18
| 
|-
! Ods
| 20
|  Sergio Mantovani Jean Behra Luigi Musso
| Maserati
| 54
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Clemar Bucci Harry Schell Carlos Menditeguy
| Maserati
| 54
| Pritisk goriva
| 20
| 
|-
! Ods
| 42
|  Jesús Iglesias
| Gordini
| 38
| Prenos
| 17
| 
|-
! Ods
| 14
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 36
| Motor
| 14
| 
|-
! Ods
| 36
|  Eugenio Castellotti Luigi Villoresi
| Lancia
| 35
| Trčenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 16
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 29
| Dovod goriva
| 8
| 
|-
! Ods
| 30
|  Alberto Uria
| Maserati
| 22
| Brez goriva
| 21
| 
|-
! Ods
| 32
|  Alberto Ascari
| Lancia
| 21
| Trčenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 38
|  Élie Bayol
| Gordini
| 7
| Prenos
| 15
| 
|-
! Ods
| 16
|  Jean Behra
| Maserati
| 2
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 14
|  Karl Kling
| Mercedes
| 2
| Trčenje
| 6
| 
|-
! Ods
| 34
|  Luigi Villoresi
| Lancia
| 2
| Puščanje goriva
| 11
| 
|-
! Ods
| 40
|  Pablo Birger
| Gordini
| 1
| Trčenje
| 9
| 	
|-
! Ods
| 24
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 1
| Trčenje
| 13
| 	
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955